Нил Фёдорович Фила́тов ( (по другим сведениям — ), Пензенская губерния — , Москва) — русский врач, основатель русской педиатрической школы. Дядя известного офтальмолога Владимира Филатова.

Биография 
Родился в 1847 году в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии (ныне Лямбирский район Республики Мордовия) в дворянской семье. Отец — Фёдор Михайлович Филатов и мать — Анна Авраамовна, урождённая Шахова — вырастили семерых сыновей: Михаил (инженер); Абрам (акушер—гинеколог), Нил (педиатр), Пётр (хирург и окулист — отец В. П. Филатова), Фёдор (земский врач), Борис (юрист) и Николай (врач).

В 1859 году Нил Филатов поступил во второй класс Пензенского дворянского института, где одновременно обучались ещё три его брата. С 1864 года он учился на медицинском факультете Московского университета. В 1866 году в Москве одновременно учились шесть родных братьев Филатовых и два двоюродных брата; жили они на паевых началах в квартире в районе Волхонки в Антипьевском переулке; по хозяйству им помогала их тётка, сестра отца — Наталья Михайловна Филатова. Возрастной состав этого общежития был очень разнообразен: от студентов различных курсов и факультетов до гимназиста первого класса. Во время учёбы в Московском университете особое влияние на формирование Филатова как врача оказали Г. А. Захарьин и Н. А. Тольский.

После окончания университета с отличием в 1869 году Нил Филатов начал работать земским врачом в родном Саранском уезде. В это время он женился на дочери местного помещика, Юлии Николаевне Смирновой. После сдачи в Москве, в 1871 году, экзаменов на докторскую степень уехал за границу для продолжения образования по программе, составленной Н. А. Тольским. В течение 1872—1874 годов он изучал детские болезни в клиниках и больницах Вены, Праги, Парижа, Берлина, Гейдельберга.

Вернувшись в Москву в феврале 1875 года поступил на работу ординатором Софийской детской больницы. В 1876 году защитил диссертацию «К вопросу об отношении бронхита к острой катаральной пневмонии», получил степень доктора медицины и, по прочтении двух пробных лекций («Об отношении ветряной оспы к настоящей оспе» и «О происхождении и развитии катаральной пневмонии») с марта 1877 года стал читать лекции на  медицинском факультете Московского университета в качестве приват-доцента.

С июля 1889 года был назначен экстраординарным профессором по кафедре детских болезней медицинского факультета Киевского университета, но по семейным обстоятельствам Филатов отказался от этого назначения и эту должность занял В. Е. Чернов. С 1891 года Филатов стал экстраординарным профессором кафедры детских болезней медицинского факультета и руководитель клиники детских болезней, открытой на средства московского купца М. А. Хлудова; с 1898 года — ординарный профессор.

В 1897 году он был руководителем педиатрической секции 12-го Международного конгресса врачей, проходившего в Москве.

Умер от инсульта в Москве  года. Похоронен на  (15 уч.).

Научные исследования 
Н. Ф. Филатов развивал клинико-физиологическое направление в педиатрии, создал крупную школу отечественных педиатров. Он был организатором и председателем Общества детских врачей Москвы (1892).

Работая в детской больнице в Москве, он привлекал много слушателей, студентов и врачей. В этот период он выделил в качестве отдельных нозологических форм скарлатинозную краснуху, инфекционный мононуклеоз (болезнь Филатова), описал один из ранних признаков кори — отрубевидное шелушение слизистой оболочки рта (пятна Бельского-Филатова-Коплика), поражение сердца при скарлатине.

Результатом систематизации наблюдений и выводов Филатова были несколько учебников, выдержавших в короткий срок много изданий; он является автором свыше 70 научных трудов, среди которых: «Лекции об острых инфекционных заболеваниях» (М., 1885; 4 издания), «Семиотика и диагностика детских болезней» (М., 1890; 9 изданий, переводы на немецкий, французский, итальянский, чешский, японский и венгерский языки), «Краткий учебник детских болезней» (М., 1893; 12 изданий), «Клинические лекции» (М., 1900).

Совместно с Г. Н. Габричевским ввел сывороточное лечение дифтерии.

Увековечение памяти 
 Санкт-Петербург. 31 декабря 1834 года по инициативе лейб-медика Н. Ф. Арендта под патронажем императора Николая I в доме Оливье недалеко от моста была открыта первая в России педиатрическая больница — Императорская Николаевская детская больница; затем — Инфекционная больница № 18 имени Н. Ф. Филатова. С 1996 года это «Детская клиническая больница № 5 имени Н. Ф. Филатова», расположенная на Бухарестской улице — крупнейший детский стационар города.
 Москва. С 1922 года имя Филатова носит детская городская клиническая больница № 13 имени Н. Ф. Филатова (Филатовская) — первая в городе детская больница (б. Софийская), открытая 6 декабря 1842 на Малой Бронной улице; после пожара 1883 года больница переехала на современный участок, на Садово-Кудринской улице. Имя носит Клинический институт детского здоровья Сеченовского университета. Пенза.''' Имя Н. Ф. Филатова носит Пензенская областная детская клиническая больница (г. Пенза, ул. Бекешская, 43). В 1989 году во дворе этой больницы установлен памятник учёному (скульптор — В. Г. Курдов).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выдающиеся деятели медицины ХIХ-го века внесшие значительный вклад в развитие отечественной науки. Филатов Нил Федорович на сайте Медицинской академии им. И. М. Сеченова
 Филатов, Нил Фёдорович на сайте Детской городской клинической больницы № 13 им. Н. Ф. Филатова
 

Педиатры Российской империи
Выпускники Пензенского дворянского института
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Члены Общества для пособия нуждающимся студентам
Умершие от инсульта
Нил Филатов